Дидебулидзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Александр Иосифович Дидебулидзе (1882—1951) — грузинский физик. Один из основателей Тбилисского государственного университета. Заслуженный деятель науки и техники Грузинской ССР.
 Дидебулидзе, Александр Константинович — грузинский советский учёный-электротехник.
 Виктор Дидебулидзе (род. 1971) — грузинский регбист, известный по выступлению на позиции замка (лока) в чемпионате Франции.
 Константин Дидебулидзе — грузинский инженер